

Géologie 
 Horst est un terme de géologie.

Toponymie

Horst, une commune du Schleswig-Holstein, dans l'arrondissement du duché de Lauenbourg ;
 Horst, un quartier de la ville d'Essen ;
 Horst (Holstein), une commune du Schleswig-Holstein, dans l'arrondissement de Steinburg.

Le château de Rhode-Saint-Pierre, aussi appelé château de Horst

Horst est un village du Gueldre.
 Horst est un village du Limbourg néerlandais.
 Horst aan de Maas est une commune du Limbourg néerlandais.
 De Horst est un village de la commune de Groesbeek, dans le Gueldre.
 Ter Horst est un hameau de la commune de Midden-Drenthe, dans le Drenthe.

Anthroponymie

Patronyme 
 Jean de Horst, premier seigneur du château de Horst
 Jørn Lier Horst (1970-), écrivain norvégien, auteur de romans policiers et de littérature d'enfance et de jeunesse
 Gérard Horst (1923-2007), philosophe et journaliste français
 Horst P. Horst (1906-1999) photographe de mode
 Kate ter Horst (1906-1992), femme néerlandaise surnommée l'Ange d'Arnhem
 Louis Horst (1884-1964), compositeur et chorégraphe américain
 Madeleine Horst (1892-1987), traductrice française
 Marloes Horst (1989-), mannequin néerlandais
 Robert van der Horst (né en 1984), joueur de hockey sur gazon néerlandais

Prénom 
Horst est un prénom d'origine germanique, essentiellement donné en Allemagne :
 Horst Köhler a été président de la République fédérale d'Allemagne du  au .
 Horst Tappert (1923-2008) était un acteur allemand, interprète de l'inspecteur Derrick.
 Horst Mahler est un avocat issu de Fraction armée rouge plus tard condamné à 11 ans de prison pour révisionnisme.
 Horst Wessel était un militant national-socialiste mort durant le Putsch de la Brasserie, écrivain-compositeur du Horst-Wessel-Lied, l'hymne des SA, du NSDAP, puis officieusement, du Troisième Reich.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme